Wendkos ist der Familienname folgender Personen:

 Gina Wendkos (* 1954), US-amerikanische Schriftstellerin, Theaterregisseurin und Drehbuchautorin
 Paul Wendkos (1922–2009), US-amerikanischer Filmregisseur